Thomas Linley kan syfta på:

* Thomas Linley den äldre (1733–1795), engelsk organist, musikpedagog och komponist
 Thomas Linley den yngre (1756–1778), engelsk komponist och violinist